Gilabert I de Cruïlles (1035) va ser el primer senyor de Cruïlles
 Gilabert II de Cruïlles (?-1179) era senyor de Cruïlles, Santa Pellaia, Sant Miquel i Sant Joan de Salelles
 Gilabert III de Cruïlles, fill de Gastó I i pare de Gilabert IV, va ser també segon senyor de Calonge,
 Gilabert IV de Cruïlles (Santa Eulàlia de Cruïlles, 1225 - 1304) o el Gran, va ser senyor de les baronies de Cruïlles i Peratallada
 Gilabert V de Cruïlles (?-1348) va ser el pare de Gilabert VI
 Gilabert VI de Cruïlles i de Mallorca (?, ~1306 — ?, 1395) va ser senyor de la Baronia de Cruïlles, Peratallada i Begur i almirall.
 Gilabert de Cruïlles (bisbe) (?-1335), canonge, sagristà major i bisbe de Girona (1334-35)